Moscoso ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Moscoso (* 1955), chilenisch-mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 José Benedicto Moscoso Miranda (* 1959), guatemaltekischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Jalapa
 Luis de Moscoso (1505–1551), spanischer Conquistador
 Mireya Moscoso (* 1946), panamaische Politikerin, Präsidentin von Panama
 Philip Moscoso (* 1972), Schweizer Autor und Hochschullehrer